Колонија Нињос Ероес има више значења:

 Колонија Нињос Ероес, Фраксионамијенто Охо де Агва (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија Нињос Ероес (Хикилпан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Нињос Ероес (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Нињос Ероес (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику